Блэкаут ():
 Блэкаут — системная авария в энергосистеме, сопровождаемая массовым отключением потребителей.
 Блэкаут — светонепроницаемая ткань для штор.
 Блэкаут — злодей из комиксов Marvel.
  (в телерадиовещании) — правило, запрещающее теле- и радиотрансляции в оговоренное время на определённом медиарынке.